Вя́йке-Ры́сна () — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония. Относится к нулку Тсятски. 

До административной реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Вярска уезда Пылвамаа.

География 
Расположена на восточном берегу залива Вярска. Расстояние до уездного центра — города Выру — 39 километров, до волостного центра — посёлка Вярска — 2,5 километра. Высота над уровнем моря — 36 метров. К востоку от деревни находятся обширные болота.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживал 101 человек, из них 94 (93,1 %) — эстонцы (сету в перечне национальностей выделены не были).

Численность населения деревни Вяйке-Рысна:

* По данным Регистра народонаселения по состоянию на 6 февраля 2020 года

История 
В письменных источниках 1585–1587 годов упоминается Исадъ въ Тростнѣ въ Меншой, 1652 года — [Мал.] Тросна, ~1790 года —  М. Тросна, 1855–1859 годов — Мал. Тросна, 1886 года — Wäikene Rõsna, Мало-Тр., 1904 года — Väiko-Rõsna, Ма́лое Тро́стно, 1922 года — Rõsna-Väike, 1923 года —  Väike-Resna.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1880 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Мал. Тросна.

В XIX веке деревня была центром общины Вяйке-Рысна и относилась к приходу Вярска.

В 1977–1997 годах Вяйке-Рысна была поделена между деревней Кремесова и посёлком Вярска.

Инфраструктура 
В деревне есть центральное водоснабжение и канализация, трассы реновированы, и качество воды хорошее. Есть уличное освещение на дорогах для лёгкого транспорта. Построена детская игровая площадка. Работает гостиница «Аллика Пухкемая» (Allika Puhkemaja).

На территории деревни работают санаторий «Вярска» и водный центр «Вярска». Через деревню проходит улица Вярска Санатоориуми (Värska sanatooriumi tee).

Рядом с населённым пунктом, на полуострове Соснасаар (, также Педяйясаар ()), где в далёкой древности находилось поселение и кладбище, в настоящее время располагается пограничный кордон Вярска.

Памятники культуры 
На территории деревни находятся следующие объекты, внесённые в Государственный регистр памятников культуры Эстонии:
 кладбище Вяйке-Рысна, археологический памятник;
 на кладбище — деревянная часовня (на языке сету цяссон) Вяйке-Рысна,  посвящена Святой Анне, исторический памятник; при инспектировании 28.08.2013 состояние оценено как удовлетворительное.

Программа защиты эстонской архитектуры 20-ого столетия 
По инициативе Министерства культуры Эстонии, Департамента охраны памятников старины, Эстонской академии художеств и Музея архитектуры Эстонии в период с 2008 по 2013 год в рамках «Программы защиты эстонской архитектуры 20-ого столетия» была составлена база данных самых ценных архитектурных произведений Эстонии XX века. В ней содержится информация о зданиях и сооружениях, построенных в 1870—1991 годы, которые предложено рассматривать как часть архитектурного наследия Эстонии и исходя из этого или охранять на государственном уровне, или взять на учёт. В эту базу данных внесён санаторий «Вярска».

Санаторные здания построены в период 1973—1985 годов, авторы: архитектор , архитектор Юлев Эльянд (Ülev Eljand) и инженер Хенн Каритс (Henn Karits); состояние хорошее.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сетомаа (волость)
Сету